Ивановичи — топоним и румынская фамилия.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ивановичи — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ивановичи — деревня в Дятьковском районе Брянской области

Украина 
 Ивановичи — село в Пулинском районе Житомирской области
 Ивановичи — село в Черняховском районе Житомирской области

Фамилия 
 Иванович (Ивановичи), Ион (1845—1902) — румынский композитор и капельмейстер, автор знаменитого вальса «Дунайские волны»

См. также 
 Иванович